Hans Bastian ist der Name folgender Personen:

* Hans-Dieter Bastian (* 1930), deutscher Theologe
 Hans Günther Bastian (1944–2011), deutscher Musikpädagoge

Hans Bastian ist Bestandteil des Namens folgender Personen: